Schischow ist 

ein russischer Familienname folgender Personen:
 Michail Wassiljewitsch Schischow (1910–1981), sowjetischer Schachspieler
 Tihhon Šišov (* 1983), estnischer Fußballspieler
 Wassili Alexandrowitsch Schischow (* 1961), sowjetisch-russischer Boxer

ein Ortsname
 deutsche Bezeichnung der Gemeinde Žíšov, Tschechien